Neale Fraser ha battuto in finale Rod Laver 6–4 6–4 10–8.

Teste di serie
 Neale Fraser (campione)
 Rod Laver (finalista)
 Barry MacKay (quarto turno)
 Cliff Buchholz (primo turno)
 Tut Bartzen (primo turno)
 Roy Emerson (terzo turno)
 Ron Holmberg (quarto turno)
 Bobby Wilson (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
Risultati U.S. National Championships 1960 tennisarchives.com

U.S. National Championships 1960